

События 
 Констант II заключил мир с халифом Муавией.
 В битве с Пэкче отличился военачальник Силлы Чан Чхун.
 Грузия (и Картли, и Лазика) ненадолго оказались под властью арабов (до 661 года).

Родились 
 Джамиль ибн Абдуллах ибн Муаммар, арабский поэт VII века.
 Зейн аль-Абидин, четвёртый шиитский имам.
 Кэдвалла (король Уэссекса).
 Фудзивара-но Фухито, влиятельный японский аристократ рода Фудзивара эпох Асука и Нара.
 Хэ Чжичжан, китайский поэт времен империи Тан.
 Эгилона, жена последнего короля вестготов Родериха.

Скончались 
 Гертруда Нивельская, святая неразделённой церкви.
 Сухайб ар-Руми, сподвижник исламского пророка Мухаммеда.
 Халлыг Ышбара-Джагбу хан, каган Западно-тюркского каганата.
 Ышбара-Толис-шад хан, каган Западно-тюркского каганата.

См. также